Die Tianjin Open 2019 waren ein Damen-Tennisturnier in Tianjin. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand zeitgleich mit dem Turnier in Linz vom 7. bis 13. Oktober 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tianjin Open 2018 fand vom 5. bis 6. Oktober 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Tianjin